Сергеј Ферари (5. август 1933) је био југословенски и  словеначки глумац.

Улоге 

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.-те_
|-
| 1973. || Бегунац  || Шеф полиције
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980.-те
|-
| 1984. || Љубав  || /
|-
| 1985. || Доктор || /
|-
| 1986. || Херетик (ТВ филм) || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |2010.-те
|-
| 2012. || Сангхај || Ђовани
|}

Референце

Спољашње везе 
 

Рођени 1933.
Словеначки глумци
Југословенски глумци